22-й чемпионат России по тяжёлой атлетике прошёл в Казани с 27 мая по 3 июня 2013 года. В соревнованиях приняли участие 174 спортсмена из 37 регионов, из них 6 заслуженных мастеров спорта и 46 мастеров спорта международного класса. Соревнования проходили в универсальном спортивном комплексе «Ак Барс». В ходе соревнований выполнили нормативы мастеров спорта международного класса — 3 женщины и 5 мужчин, мастеров спорта — 4 женщины и 1 мужчина.

Медалисты

Мужчины

Женщины

Примечания

Ссылки 
 

2013 год в Татарстане
Спортивные соревнования в Казани
Чемпионаты России в 2013 году
Чемпионаты России по тяжёлой атлетике
Май 2013 года
Июнь 2013 года
2013 год в тяжёлой атлетике